Paloma Quintero Siles (1971. szeptember 28. –) spanyol női nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Spanyol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a 6., a 2011-es női labdarúgó-világbajnokságra valamint Kanadába a 7., a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta.

2011-es női labdarúgó-világbajnokság

2015-ös női labdarúgó-világbajnokság

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Svédországba a 2013-as női labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Spanyol labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek
Spanyol nők